Limex bezeichnet:

 Limex, metallverarbeitendes Unternehmen in Kroatien
 Limex-Bau Export-Import, ein staatlicher Außenhandelsbetrieb (AHB) der DDR
 Limex (Skimarke), ehemalige schwedische Skimarke im 20. Jahrhundert 
 Limex (Limburg Express), ehemaliger Verkehrsdienstleister in Zuid-Limburg 
 Limex (Musikelektronik), ein österreichischer Hersteller von Musikelektronik, bekannt für den Umbau von Steirischen Harmonikas zum stimmlosen Midi-Instrument